Эспиноса-де-лос-Монтерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 138 км². Население — 2094 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

История 
Город Эспиноса-де-лос-Монтерос был основан в 800 году.

11 ноября 1808 года близ Эспиноса-де-лос-Монтерос произошло сражение, в котором испанские войска были наголову разбиты французскими корпусами Виктора и Лефевра.

Известные уроженцы 

 Гонсало Гомес де Эспиноса — испанский мореплаватель XVI века, главный альгвасил флотилии Магеллана.
 Хуан де Салазар де Эспиноса — испанский конкистадор, основатель столицы Парагвая — города Асунсьона.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Espinosa de los Monteros 
 Página oficial del centro de desarrollo rural de las Merindades

Муниципалитеты Бургоса